Kenny Green puede hacer referencia a:
Kenny Leroy Green, baloncestista estadounidense, nacido en 1964.
Kenny Anthony Green, baloncestista estadounidense, nacido en 1967.